Niemcy:
 Emmenthal – dzielnica gminy (Ortsteil) Bibertal w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg

Inne:
 Emmenthaler Nachrichten – dawna nazwa szwajcarskiej gazety Emmentaler Nachrichten

Zobacz też:
 Emmental